În dreptul comunitar, regulamentul este un instrument cu domeniu de aplicare general care este obligatoriu în toate elementele sale și direct aplicabil în toate statele membre. Regulamentele pot fi adoptate în conformitate cu Tratatul CE de Parlamentul European și Consiliu sau de Consiliu ori de Comisie. Regulamentele sunt utilizate adesea în domeniul cooperării judiciare în materie civilă. Acestea sunt direct aplicabile, astfel încât nu necesită transpunerea în legislația națională a statelor membre și conferă drepturi sau impun obligații în mod direct .

Legături externe 
 Portalul web al Rețelei judiciare Europene
 

 

Dreptul Uniunii Europene